Александр Ситковский:
 Ситковский, Александр Васильевич (род. 1978) — украинский легкоатлет.
  Ситковский, Александр Николаевич (1914—2000) — военный лётчик, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.